Дже́ральд Эрл Ги́ллум (; род. 24 мая 1989 Окленд, Калифорния, США) — американский рэпер, автор песен и продюсер, известный под сценическим псевдонимом G-Eazy.

Ранняя жизнь 

G-Eazy родился в Окленде, в американской семье. Спустя 3 года у него появился младший брат - Джеймс.

Когда Джеральд был в первом классе, его мать ушла от его отца. Затем Джеральд переехал с бабушкой и дедушкой в Беркли, Калифорния. Позже они переехали в Северный Окленд, тем не менее он продолжал ходить в школу в Беркли.

G-Eazy посещал Loyola University и выпустился в 2011 году.

Карьера

Ранняя карьера 
G-Eazy родился в Окленде,в  американской семье. Он получил опыт в растущей области хип-хопа, начав записываться с такими музыкантами как Lil B и Cataracs. Получал тексты песен от анонима. Певец выпустил ряд своих песен, записанных в местной группе Bay Boyz через Myspace во время учёбы в Университете Лойолы в Новом Орлеане.

Сольная карьера 
С успехом ранних микстейпов Джеральд продолжил выпускать такие песни, как «Waspy» и «Candy Girl» Микстейп Endless Summer достиг на Myspace более 400000 слушателей .

Продолжая совмещать учёбу и музыкальную карьеру, в 2009 году G-Eazy был номинирован на ежегодную премию mtvU «Лучшая музыка на кампусе Woodie», но премия досталась другой группе. Позже, в 2010 году, G-Eazy появился на разогреве у рэпера Дрейка в Амфитеатре Гибсона, расположенном в Лос-Анджелесе. В августе 2011 года G-Eazy выпустил микстейп The Endless Summer через свой официальный сайт. В микстейп вошла, в первую очередь, обновлённая версия 1961 года хита «Runaround Sue», который собрал более миллиона просмотров через YouTube . В то же время рэпер начал сотрудничество с такими артистами, как Грег Бэнкс, Эрика Флауэрс и Девон Болдуин.

В 2012 году G-Eazy находился в туре Must Be Nice и выступал с концертами повсюду — Нью-Йорк , Солт-Лейк-Сити, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и в других городах.

В 2014 году Джеральд выпустил третий студийный альбом These Things Happen, который дебютировал в   топ-5 Billboard 200. Незадолго до выхода альбома вышел сингл «Let’s Get Lost», записанный совместно с Девон Болдуин, впоследствии ставший хитом. Так же одним из синглов стала песня «I Mean It» при участие Remo, которая тоже стала хитом, но её пиком стало 98 место в Billboard Hot 100. В поддержку альбома начался These Things Happen Tour.

В декабре 2015 года в результате работы над новым альбомом и новым звучанием вышла новая, четвёртая по счёту, пластинка G-Eazy — When It’s Dark Out. Первый сингл, «Me, Myself & I», при участии Биби Рексы стал мировым супер-хитом, пиком в «Горячей сотне» стало 7 место. Следующим синглом стал трек «You Got Me», который не был особо успешным, а третьим синглом стал «Drifting», записанный с Крисом Брауном и Тори Ланецом. На этот раз Джеральд отправился мировой тур When It’s Dark Out Tour с концертами от Окленда и до Лондона. Также в 2015 году вышел видеоклип на совместную песню «Fuck With You», с американской певицей Пией Мией.

Летом 2016 года G-Eazy совместно с Logic, YG и Yo Gotti отправились в тур The Endless Summer. Перед началом турне Гиллум представил две новые песни «In the Meantime» и «So Much Better».

В июле 2016 года вышел сингл американской певицы Бритни Спирс «Make Me…» при участии G-Eazy. Кроме этого рэпер записал саундтрек к фильму «Охотники за привидениями», «Saw It Coming», при участии американского певца Джеремая.

В 2017 году G-Eazy записал совместный трек «Him & I» для своего нового альбома с американской певицей Halsey, с которой состоял в отношениях.

Туры 
В 2018 году рэпер  участвовал в большом туре "The Endless Summer Freestyle", в котором участвовали много звёзд хип-хопа. Тур проходился в различных штатах США как Бостон, Канзас-Сити, Атланта, Миннесота, Техас, Торонто, Сакраменто, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и другие. В этом туре Джеральда сопровождали известные рэперы и хип-хоп исполнители как: Lil Uzi Vert, Ty Dolla $ign, YBN Nahmir, Murda Beatz, P-lo.

Дискография

Альбомы 
Студийные альбомы
 The Epidemic LP (2009)
 Must Be Nice (2012)
 These Things Happen (2014)
 When It’s Dark Out (2015)
 The Beautiful & Damned (2017)
 Everything's Strange Here (2020)
 These Things Happen Too (2021)

Микстейпы
 Sikkis on the Planet (2007)
 The Tipping Point (2008)
 Quarantine (2009)
 Big (2010)
 The Outsider (2011)
 The Endless Summer (2011)

Мини-альбомы
 Fresh EP (2008)
 Nose Goes (2011)
 Must Be Twice (2013)
 These Things Also Happened (2014)
 Step Brothers(2017)
 The Vault (2018)
 B-Sides (2019)
 Scary Nights (2019)

Синглы 
 «It’s Not Easy» (2011)
 «Sherry» (2011)
 «Rebel» (2011)
 «Kings» (feat. Jai Paul) (2011)
 «Mercedes Benz» (The American Dream) (2011)
 «Lost in Translation» (feat. Kyary Pamyu Pamyu) (2011)
 «Rappin A$$ Rappers» (feat. Mod Sun & Metasota) (2012)
 «Lady Killers» (feat. Hoodie Allen) (2012)
 «Marilyn» (2012)
 «Jack Skellington» (2013)
 «Been On» (2013)
 «Gotta Go» (feat. BEND & Daniel Johnston) (2013)
 «Far Alone» (feat. Jay Ant) (2013)
 «I Don’t Believe You» (feat. Team Robot) (2013)
 «Almost Famous» (2014)
 «Tumblr Girls» (feat. Christoph Andersson) (2014)
 «Last Night» (feat. Devon & KYLE) (2014)
 «Sleepless» (feat. NYLO) (2014)
 «I Mean It» (feat. Remo) (2014)
 «Lotta That» (feat. A$AP Ferg & Danny Seth) (2014)
 «You Got Me» (2015)
 «Let’s Get Lost» (feat. Devon Baldwin) (2013)
 «Drifting» (feat. Chris Brown &Tory Lanez) (2016)
 "Eyes Closed"(2017)
"Drop" (feat. Blac Youngsta, BlocBoy JB) (2018)
 1942 (feat. Yo Gotti & YBN Nahmir) (2018)
 The Endless Summer Freestyle (feat. YG) (2018)
"Rewind" (feat. Anthony Russo) (2018)
"My Year" (feat. GASHI) (2019)
"West Coast" (feat. Blueface) (2019)
"I Wanna Rock" (feat. Gunna) (2019)
"Still Be Friends" (feat. Tory Lanez, Tyga) (2020)
"Moana" (feat. Jack Harlow) (2020)
"Down" (feat. Mulatto) (2020)
"Hate the Way" (feat. Blackbear) (2020)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Рэперы США
Продюсеры США
Выпускники Университета Лойолы в Новом Орлеане